Swjosdotschka (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Swjosdotschka (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Swjosdotschka (Irkutsk), Siedlung in der Oblast Irkutsk
 Swjosdotschka (Krasnodar), Weiler in der Region Krasnodar

Swjosdotschka steht für:
 Swjosdotschka (Werft), Schiffsreparaturwerft in Sewerodwinsk (Russland)
 Swjosdotschka (Hund), Hund der als Nutzlast mit der Raumkapsel Korabl-Sputnik 5/Sputnik 10 reiste